Eva Nyström (n. 1999) calciatrice finlandese
 Eva Nyström (n. 1977) triatleta svedese